Amos Falls ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Amos Falls (Kentucky), Wasserfall im Bundesstaat Kentucky
 Amos Falls (Maryland), Wasserfall im Bundesstaat Maryland
 Amos Falls Branch, Fluss im Bundesstaat Kentucky